La Iglesia puede referirse a:

Lugares de España

Cantabria 
 La Iglesia (Arredondo), localidad del municipio de Arredondo.
 La Iglesia (Ruiloba), capital del municipio de Ruiloba.
 La Iglesia (Valle de Villaverde), localidad del municipio de Valle de Villaverde.

Galicia 
 La Iglesia (Abanqueiro), aldea de la parroquia de Abanqueiro, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Agrón), aldea de la parroquia de Agrón, del municipio de Ames, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Ángeles), lugar de la parroquia de Ángeles, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Aranga), lugar de la parroquia de Fervenzas, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Ardaña), aldea de la parroquia de Ardaña, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Artes), aldea de la parroquia de Artes, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Bealo), aldea de la parroquia de Bealo, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Berdillo), aldea de la parroquia de Berdillo, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Boimil), lugar de la parroquia de Boimil, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Boqueijón), aldea de la parroquia de Boqueijón, del municipio de Boqueijón, en la provincia de La Coruña
 La Iglesia (Caaveiro), aldea de la parroquia de Caaveiro, del municipio de Capela, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Cabalar), aldea de la parroquia de Cabalar, del municipio de Capela, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Cabañas), aldea de la parroquia de Eirines, del municipio de Cabañas, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Carballo), aldea de la parroquia y municipio de Carballo, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Cardeiro), aldea de la parroquia de Cardeiro, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Cespón), aldea de la parroquia de Cespón, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Coristanco), aldea de la parroquia de Traba, del municipio de Coristanco, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Cós), aldea de la parroquia de Cós, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Cures), aldea de la parroquia de Cures, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Entrecruces), lugar de la parroquia de Entrecruces, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Irijoa), aldea de la parroquia de Verines, del municipio de Irijoa, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (La Baña), aldea de la parroquia de Cabanas, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Lamas), localidad situada en la parroquia de Lamas, del municipio de Boqueijón, en la provincia de La Coruña
 La Iglesia (Leiro), aldea de la parroquia de Leiro, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Mabegondo), aldea de la parroquia de Mabegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Macenda), aldea de la parroquia de Macenda, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Oza), aldea de la parroquia de Oza, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Pousada), localidad situada en la parroquia de Pousada, del municipio de Boqueijón, en la provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Rus), aldea de la parroquia de Rus, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Sendelle), aldea de la parroquia de Sendelle, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña.
 La Iglesia (Sergude),  aldea española situada en la parroquia de Sergude, del municipio de Boqueijón, en la provincia de La Coruña.